Dragotinci so lahko:
 Dragotinci, Petrinja
 Dragotinci, Sveti Jurij ob Ščavnici